Оптимисти́ческая () — карстовая пещера в Тернопольской области Украины, в Медоборах (Подольские Товтры); село Королёвка Борщёвского района. Длиннейшая гипсовая пещера в мире, пятая по протяжённости пещера в мире. Суммарная закартографированная длина составляет приблизительно 267 км. До конца не разведана. Расстояние до Тернополя — 115 км.

Характеристика 
Пещера открыта в 1966 году. Суммарная длина закартографированных ходов на нынешний день составляет около 267 км; сама пещера занимает площадь около 2 км², что обусловлено многочисленностью и извилистостью ходов. Ходы залегают на глубине около 80 м. Пещера сильно замыта глиной. Встречаются сталактиты, геликтиты, другие натёчные образования.

История открытия 
Приднестровское Подолье, богатое пещерами, привлекало исследователей; в 1965 году львовские спелеологи из новосозданного клуба «Циклоп» проводили топосъёмку пещеры «Ветровая» возле села Королёвка Борщевского района Тернопольской области, когда местные мальчики показали на находящийся неподалёку ручей, уходящий под землю. В тот раз раскопать ничего не удалось, но вернувшись через год, 8 мая 1966 года, Алексей Соляр и Мирон Савчин проникли за глиняный сифон, преградивший им путь в предыдущем году и обследовали около 400 метров пещеры. Изначально предполагалось, что её длина не менее 3 километров; дальнейшее её исследование превратило её в длиннейшую пещеру всего Советского Союза. Пещеру назвали Оптимистической, поскольку скептически настроенные коллеги прозвали львовян «оптимистами».

С того времени было проведено более 200 экспедиций; в исследованиях пещеры принимали участие и спелеологи из других стран: Болгарии, Польши, России и т. д.

По мере исследования пещеры возникала необходимость в новых подземных базовых лагерях. На 2008 год их 15. «Оазис», один из самых дальних подземных лагерей, располагающийся на периметре пещеры, является также и самым удобным: прямо в лагере есть резервуар с чистой водой, колонкой для её выкачивания, около 700 литров уже запасённой воды, спальные места на полсотни человек и новая кухонная утварь.

Рекорды 
 Это длиннейшая в мире гипсовая пещера, пятая по протяжённости пещера в мире.
 Обнаруженные здесь геликтиты своим существованием опровергли теории о том, что они могут образовываться только в известняковых пещерах.

См. также 
 Список длиннейших пещер

Примечания

Литература 
 Пещера Оптимистическая: к 45-летию Львовского спелеоклуба «Циклоп». — 302 с. — Львов, 2008.

Ссылки 
 Печера Оптимiстична // Кадастр печер та порожнин України
 Официальный сайт пещеры Оптимистическая 
 Исследования пещеры Оптимистической. Сайт ЗУРГС .

Пещеры Украины
География Тернопольской области